Иван Михайлов Битраков с псевдоним Зима е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Иван Битраков е роден в град Охрид, тогава в Османската империя, в големия охридски род Битракови. Брат е на българския възрожденски деец Александър Битраков. Работи като български начален учител в Солун и се присъединява към ВМОРО. Още от 1901 година е деец на ВМОК и е сподвижник на Стефан Николов и Александър Протогеров. През 1902 година минава в нелегалност и влиза в четата на Илия Балтов, а след това участва в Горноджумайското въстание. През 1903 година отива в Солун със специална мисия от комитета, но е разкрит и лежи в затвора Еди куле.

През 1905 година е осъден от османската власт на смърт. Лежи в Битолския затвор заедно с гъркоманския капитан Коте Христов. Вместо да бъде изпълнена присъдата, през 1906 година е заточен във Фезан, град Мурзук. След Младотурската революция от юли 1908 година е амнистиран и освободен. След това се занимава с търговия в България.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

На 12 февруари 1943 година, като жител на София, подава молба за народна пенсия, която е одобрена и отпусната от Министерския съвет. По-късно същата година посещава Охрид, тогава в границите на Царство България. Умира през 1943 година в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Починали в София
Български просветни дейци от Македония
Битракови
Погребани в Централните софийски гробища
Български имигранти от Македония в София
Македоно-одрински опълченци
Дейци на ВМОК
Участници в Горноджумайското въстание